HMS „Advantage” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Advantage” – 18-działowy żaglowiec z końca XVI wieku
 HMS „Advantage” – 26-działowy żaglowiec z połowy XVII wieku, ex-holenderski
 HMS „Advantage” (W133) – holownik ratowniczy typu Favourite z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów